Five Mile steht für:

 Five Mile Airport, ein Flughafen in Alaska, Vereinigte Staaten
 Five Mile Lagoon, eine Lagune in der Region West Coast, Neuseeland
 Five Mile River (Nova Scotia), ein Fluss in Kanada
 Five Mile River (Quinebaug River), ein Fluss in Connecticut, Vereinigte Staaten

Siehe auch: